Teratophoneus ("assassino monstruoso"; grego: teras, "monstro" e phoneus, "assassino") é um gênero de dinossauro tiranossaurídeo que viveu durante o final do período Cretáceo (final do estágio Campaniano, há cerca de 77 a 76 milhões de anos) no que é agora o estado de Utah, Estados Unidos, contendo uma única espécie conhecida, T. curriei. É conhecido por um crânio incompleto e um esqueleto pós-craniano recuperado da Formação Kaiparowits. Foi nomeado especificamente Teratophoneus curriei em homenagem ao paleontólogo Philip J. Currie.

Teratophoneus era um tiranossaurídeo relativamente próximo ao famoso Tyrannosaurus, sendo um grande carnívoro que muito provavelmente atacava em bandos, sendo sua descoberta um indicativo do possível comportamento gregário entre os tiranossauros de grande porte como Albertosaurus e Daspletosaurus. Sua classificação filogenética o coloca hoje especialmente próximo a grande tiranossaurídeos como Lythronax e Dynamoterror.

Este dinossauro viveu na região de Utah, onde hoje localiza-se o grande Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante, convivendo com outros dinossauros terópodes como Talos sampsoni, ceratopsídeos como Utahceratops e Nasutoceratops, hadrossaurídeos como Parasaurolophus e Gryposaurus, além de uma complexa paleofauna da Formação Kaiparowits, que incluia diversos peixes, répteis e mamíferos primitivos.

Descoberta e nomeação

Os fósseis de Teratophoneus foram encontrados pela primeira vez na Formação Kaiparowits do sul de Utah. Mais tarde, fósseis da mesma formação foram descobertos e identificados como pertecentes ao mesmo gênero. A datação radiométrica argônio-argônio indica que a Formação Kaiparowits foi depositada entre 76,1 e 74,0 milhões de anos atrás, durante o estágio Campaniano do período Cretáceo Superior. Esta data significa que Teratophoneus provavelmente viveu durante este período. Três fósseis diferentes de Teratophoneus foram encontrados. Originalmente, este foi descrito com base no holótipo BYU 8120. Mais recentemente, os espécimes UMNH VP 16690 e UMNP VP 16691 foram atribuídos a ele.

Teratophoneus foi nomeado por Thomas D. Carr, Thomas E. Williamson, Brooks B. Britt e Ken Stadtman em 2011. O tipo e única espécie foi nomeado T. curriei. O nome genérico é derivado do grego teras, "monstro" e phoneus, "assassino". O nome específico homenageia o paleontólogo norte americano Philip J. Currie.

Em 2017, um novo espécime de Teratophoneus foi descoberto no Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante e transportado de avião para o Museu de História Natural de Utah em Salt Lake City.

Descrição

O holótipo de Teratophoneus consiste em um crânio fragmentário e partes do esqueleto pós-craniano. Os fósseis foram originalmente atribuídos a quatro indivíduos diferentes, mas provavelmente são apenas de um único animal subadulto. O espécime de Teratophoneus não estava totalmente crescido: de acordo com uma estimativa de Carr et al. tinha cerca de seis metros de comprimento e 667 kg de peso. Em 2016, Molina-Pérez e Larramendi estimaram que o animal chegaria a 6,4 metros de comprimento e um pouco mais de uma tonelada (1,15) de peso. Gregory S. Paul deu uma estimativa mais alta de oito metros e duas toneladas e meia. Em 2021, com base no tamanho do osso frontal (semelhante ao de Lythronax), Yun moderou o tamanho do subadulto em aproximadamente 6,1 m de comprimento e 1 t de massa corporal. No mesmo ano, o comprimento do único espécime articulado conhecido UMNH VP 21100 foi medido em 7,6 m e o comprimento máximo do adulto Teratophoneus foi estimado em 8,7 m.

Classificação
Loewen et al. (2013) conduziram uma análise filogenética da família Tyrannosauridae e confirmaram a atribuição de Teratophoneus à subfamília Tyrannosaurinae dos tiranossaurídeos. Eles concluíram que o Teratophoneus era intimamente relacionado ao Tarbosaurus e ao Tyrannosaurus, mas colocado em uma posição mais basal dentro da família, embora mais derivado do que o Daspletosaurus.

Abaixo está o cladograma baseado na análise filogenética conduzida por Loewen et al. em 2013.

Em 2020, ao descrever o gênero Thanatotheristes, Voris et al. colocaram Teratophoneus em um subclado ao lado de Dynamoterror e Lythronax. O clado permanece sem nome.

Paleobiologia

Comportamento social

Um leito ósseo de fósseis da Pedreira Rainbows and Unicorns na Formação Kaiparowits do sul de Utah, descrito em 2021, atribuído a Teratophoneus, sugere que que este animal caçava em bandos. Os fósseis, consistindo de quatro ou possivelmente cinco animais com idades entre 4 e 22 anos, sugerem um evento de mortalidade em massa, possivelmente causado por uma inundação, ou menos provável por intoxicação por cianobactérias, incêndio ou seca. O fato de que todos os animais preservados morreram em um curto período de tempo fortalece ainda mais o argumento para o comportamento gregário em tiranossauros, com leitos ósseos de Teratophoneus, Albertosaurus e Daspletosaurus mostrando que este comportamento em potencial pode ter sido difundido entre todos dinossauros da mesma família.

Paleoecologia

A datação radiométrica argônio-argônio dos holótipos da Formação Kaiparowits indica que os fósseis foram enterrados durante o estágio Campaniano do período Cretáceo Superior, onde na época estava localizada em Laramidia perto de sua costa oriental no Mar Interior Ocidental, um grande mar interior que dividia a América do Norte em duas massas de terra, a outra sendo Appalachia a leste. O planalto onde os dinossauros viviam era uma antiga planície de inundação dominada por grandes canais e uma abundância de pântanos de turfa, lagoas e lagos, e era delimitada por terras altas. O clima era úmido e úmido e abrigava uma série de diferentes e diversos grupos de organismos. Esta formação contém um dos melhores e mais contínuos registros da vida terrestre do Cretáceo Superior no mundo.

Teratophoneus curriei compartilhou seu paleoambiente com terópodes, como dromeossaurídeos, o troodontídeo Talos sampsoni, ornitomimídeos como Ornithomimus velox, anquilossaurídeos, os hadrossauros como Parasaurolophus cyrtocristatus e Gryposaurus monumentensis, os ceratopsianos Utahceratops gettyi, Nasutoceratops titusi e Kosmoceratops richardsoni bem como o oviraptorsauriano Hagryphus. A paleofauna presente na Formação Kaiparowits incluiu peixes cartilaginosos (tubarões e raias), rãs, salamandras, tartarugas, lagartos e crocodilianos. Uma variedade de mamíferos primitivos estava presente, incluindo multituberculados, marsupiais e insetívoros.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Ligações externas 
 
 

Tyrannosauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 2011